

Biologia 
 Aquila nera (Ictinaetus malaiensis) – specie di aquila diffusa in Asia
 Aquila nera africana (Aquila verreauxii) – specie di aquila diffusa in Africa

Cinema e televisione 
 Aquila nera (The Eagle) – film diretto da Clarence Brown (1925)
 Aquila Nera (film 1946) – film del 1946 diretto da Riccardo Freda
 Aquila nera (Black Eagle) – film diretto da Eric Karson (1988)

Altro 
 Aquila Nera – prototipo di un carro armato da battaglia
 Ordine dell'Aquila Nera – decorazione cavalleresca del Regno di Prussia e poi dell'Impero tedesco 
 Ordine dell'Aquila Nera – ordine del Principato d'Albania

Pagine correlate

 Black Eagle